До́рсет (, ; ) — церемониальное неметропольное графство Англии, расположенное в юго-западной части страны на побережье пролива Ла-Манш. Состоит из неметропольного графства Дорсет и двух унитарных единиц: Пула и Борнмута. Занимая территорию в 2653 км², Дорсет граничит с четырьмя другими английскими графствами: Девоном на западе, Сомерсетом на северо-западе, Уилтширом на северо-востоке и Хэмпширом на востоке. Столицей графства является город Дорчестер, расположенный в его южной части. Население Дорсета — 744 тысячи жителей (по данным переписи населения 2011 года). Около половины из них проживает на территории юго-восточной агломерации, остальное население графства в основном распределено по сельской местности с низкой плотностью.

Заселение территории современного графства первобытными племенами происходило начиная с эпохи неолита. В первом столетии нашей эры в ходе вторжения на остров римляне завоевали древнее племя дуротригов, обитающее на юге Великобритании. Во время раннего Средневековья в регион вторгались англосаксы. В VII веке Дорсет становится графством. Первое засвидетельствованное нападение викингов на британские острова произошло на территории графства в VIII веке. Бубонная чума, впервые добравшаяся до Англии в 1348 году, начала своё распространение с небольшого портового городка на юге Дорсета. В графстве неоднократно происходили различные гражданские беспорядки, в том числе восстания крестьянских отрядов во время Английской революции; восстание Монмута, начавшееся на западе графства; участие группы батраков в формировании рабочего движения. Во время Второй мировой войны Дорсет активно участвовал в подготовке к Нормандской операции, вторжениям в гавани Портленда и Пула — главным направлениям операции «Нептун».

География графства весьма разнообразна: это и возвышающиеся меловые скалы, и крутые известняковые хребты, и низменные глиняные долины. Более половины территории Дорсета состоит из охраняемых государством заповедников, три четверти побережья относятся к объектам Всемирного наследия. Сельское хозяйство традиционно являлось основой экономики графства, однако в настоящий момент его роль снижается, в то время как туризм приобретает все большее значение. Через Дорсет не проходят крупные автомагистрали. Территорию графства пересекают две железные дороги в Лондон. На побережье расположено несколько крупных портов: в Уэймуте, Пуле и Портленде. В Борнмуте находится международный аэропорт. Культурная сторона жизни Дорсета представлена разнообразными музеями, театрами и фестивалями.

Топонимика 
Название графства произошло от названия его столицы — Дорчестера. Город был основан римлянами в I веке н. э. и изначально назывался  (). Это название являлось латинизированной версией бриттского слова, предположительно означающего: «место, где галька размером с кулак». Пришедшие позже англосаксы называли город «Dornwaraceastr» (суффикс «ceaster» представлял собой древнеанглийский искаженный вариант латинского суффикса «castrum», обозначавшего «крепость», «укрепление»). Сегодняшнее название графства — Дорсет («Dornsæte») — было образовано от слов «Dorn», сокращённой формы «Dornwaraceastr», и древнеанглийского «sæte», означающего «люди». Первое письменное упоминание графства можно обнаружить в англосаксонских хрониках 845 года. К X веку относится первая запись старого названия графства: «Dorseteschyre».

История

Первые поселения и формирование территории 

Первыми людьми, ступившими на территорию современного графства примерно к 8000 году до нашей эры, были охотники эпохи мезолита. Однако постоянные поселения возникли лишь к 3000 году до нашей эры, в эпоху неолита. Именно на счету первых поселенцев сооружение дорсетского курсуса, памятника длиной более 10 километров, предположительно построенного в ритуальных или церемониальных целях. С 2800 года до н. э., в эпоху бронзового века, жители полностью очистили местность от лесов, сформировав тем самым предпосылки для дальнейшего развития земледелия и скотоводства в регионе. Кроме того, почти под каждым меловым холмом графства можно обнаружить захоронения в виде круглых курганов, относящиеся к эпохам неолита и бронзового века. Наступление железного века было ознаменовано переселением множества кельтских иммигрантов, известных как дуротриги, которые построили ряд земляных фортификационных  на возвышенностях графства, самым известным из которых и одним из самых больших в Европе является Мэйден-Касл.

От римского вторжения до нападения викингов 
В 43 году н. э. римляне, напавшие на Британию, вторглись на территорию Дорсета. II Августов легион под командованием Веспасиана захватил Мэйден-Касл, наиболее неприступное земляное укрепление данного региона. Рядом с ним захватчики основали поселение . После того, как римляне покинули остров, местные жители построили большой оборонительный ров  недалеко от границы с современным графством Хэмпшир. Эти меры позволили отсрочить вторжение саксов на 150 лет. Однако к концу VII века Дорсет всё же был ими захвачен и стал частью Западного Саксонского Королевства. В  саксы создали церковный диоцез; Дорсет стал  королевства Уэссекс, практически сохранив свои границы. В 787 году на побережье Портленда произошло первое зарегистрированное нападение викингов на британские острова. Впоследствии набеги на округ продолжались в течение двух столетий.

Дорсет в Средние века 

В 1066 году, после завоевания Англии Вильгельмом, в Дорсете было установлено , а бо́льшая часть земли разделена между королём и церковью. В начале XII века норманны усилили контроль над захваченной территорией путём строительства целого ряда крепостей, в том числе замков Корф,  и .

За два последующих столетия население Дорсета существенно возросло; границы графства претерпели изменение из-за включения в его состав новых сельскохозяйственных земель. Торговля шерстью, добыча , а также торговые связи портов Уэймута, , Лайм-Реджиса и Бридпорта обеспечивали региону процветание. Однако в 1348 году Дорсет был опустошен бубонной чумой, привезённой в порт Мелком-Реджиса кораблём из Гаскони. Болезнь, более известная как чёрная смерть, вызвала эпидемию, которая быстро распространилась и уничтожила около трети населения графства.

Ликвидация ряда монастырей Тюдорами во второй четверти XVI века встретила сопротивление в Дорсете; многие аббатства были переданы в частные руки, в том числе  и . В 1642 году, в начале английской гражданской войны, роялисты взяли под свой контроль всю территорию графства кроме Пула и Лайм-Реджиса. Однако всего спустя три года они были изгнаны сторонниками парламента. В 1645 году в Дорсете произошло восстание крестьянских отрядов самообороны — третьей силы гражданской войны. Около 2000 повстанцев вступили в бой с парламентской армией лорда Ферфакса в укреплении , но были легко разбиты.  был захвачел Ферфаксом в том же году, а в 1646 году и Корф, последний сохранившийся оплот роялистов в графстве.

После неудачного восстания герцога Монмута в 1685 году был принят ряд законов, направленный на пресечение подобных событий в будущем и известный как . В течение пяти дней в Дорчестере  рассмотрел 312 «мятежных» дел: 74 обвиняемых были казнены, 175 были сосланы на каторгу, а 9 — публично выпороты плетьми. В 1686 году в парке  была организована встреча заговорщиков, вынашивающих планы по свержению короля Якова Второго. Эта встреча имела важное значение для Славной революции.

Новое и новейшее время 

В XVIII веке через побережье Дорсета проходило большое количество контрабанды. Бухты, пещеры и пляжи графства служили прекрасными убежищами для контрабандистов.
В это время Пул становится самым оживлённым портом Дорсета, его процветающие торговые связи обеспечивали всем необходимым промышленность в окрестных городах и селах. Промышленная революция в значительной степени обошла Дорсет стороной, вследствие нехватки угля в недрах графства. Это способствовало тому, что сельское хозяйство продолжало занимать центральное место в экономике.
В Дорсете впервые было создано профсоюзное движение, когда в 1834 году шесть батраков образовали союз в знак протеста против падения заработной платы. Группа рабочих, более известная в наши дни как , была арестована и приговорена к каторжным работам, однако вскоре помилована из-за возникающих массовых протестов рабочего класса.

Дорсетский полк оказался первым британским подразделением, столкнувшимся с газовой атакой во время Первой мировой войны. Именно это подразделение понесло особенно тяжёлые потери в битве на Сомме. В общей сложности около четырёх с половиной тысяч военнослужащих графства погибли в войне; только одна деревня —  — не потеряла ни единого жителя.

Во время Второй мировой войны (1939—1945) Дорсет принимал активное участие в подготовке вторжения в Нормандию: репетиции высадки проводились возле  и Уэймута, а деревня  была задействована для тренировок армии. Десятки тысяч солдат покинули Уэймут, Портленд и Пул в день Д; планеры с аэродрома  доставили войска в район города Кан для осуществления операции «Тонга».

После войны в графстве наблюдалось стабильное увеличение числа отдыхающих: побережье Уэймута, впервые прославившееся в качестве места отдыха ещё при короле Георге III, а также малонаселённые сельские районы графства каждый год привлекали миллионы туристов.
Роль сельского хозяйства в экономике региона постепенно снизилась, в то время как туризм приобретал всё большее значение.

География 
Дорсет располагается в юго-западной части Великобритании на побережье пролива Ла-Манш. Площадь графства составляет 2653 квадратных километра. Оно граничит с четырьмя другими английскими графствами: с Девоном на западе, Сомерсетом на северо-западе, Уилтширом на северо-востоке и Хэмпширом на востоке. Самые высокие точки графства — холмы  (279 м) и  (277 м), расположенные к северу от долины . Более половины территории составляют различные заповедники, среди которых два относятся к объектам , что является одним из самых высоких показателей в Англии (в процентном отношении к общей площади территории). Также в графстве выделено 139 участков особого научного значения.

Геология 

Территория Дорсета геологически очень разнообразна, что обеспечивает значительные отличия ландшафтов графства друг от друга. Мел и глина, наряду со смесью песка и гравия, являются доминирующей породой в графстве (66 %). В остальной части залегают разнообразные породы —  и другие известняки, карбонатные глины, а также различные сланцы. Портлендский камень имеет национальное значение как строительный материал, а также как материал для реконструкции некоторых из самых известных достопримечательностей Великобритании. Помимо перечисленных выше, в округе встречаются почти любые породы, относящиеся к временному интервалу от раннего Юрского периода до эпохи эоцена.

На территории графства располагается ряд известняковых холмов, в основном используемых под пашни и пастбища для овец. Особенно выделяется широкая полоса залежей мела и других полезных ископаемых мелового периода, которая пересекает графство с северо-востока на юго-запад, проходя через  и ; а также ещё одна полоса, которая тянется с юго-запада на юго-восток, в частности проходя через холмы . Между меловых возвышенностей расположены обширные долины и поймы рек. Эти долины, среди которых можно выделить  и , усеяны небольшими поселениями и фермами. Юго-восток графства, в том числе юг долины Фрума и территория вокруг Пула и Борнмута, расположен на отложениях эпохи эоцена палеогенового периода. Почвы, образовавшиеся на этих территориях, определяют их ландшафт — пустоши — естественную среду обитания для всех шести видов британских рептилий. Большая часть пустошей Дорсета имеет статус участков особого научного значения, а три области Рамсарской конвенцией признаны объектами международного значения. На западе графства и на побережье присутствуют множественные изменения в пластах горных пород, последовательное образование которых менее очевидно по сравнению с формированием равнин и пустошей.

Гавань Пула располагается над крупнейшим сухопутным месторождением нефти в Западной Европе. Здесь находится старейшая в мире непрерывно работающая насосная скважина, которая добывает нефть с начала 1960-х годов.

Реки 

Разнообразие географии Дорсета распространяется и на реки графства, хотя умеренное количество осадков в совокупности с холмистой местностью приводит к тому, что большинство рек расположено в низменностях. Большинство осадков стекает в три реки: ,  и ; которые на юго-востоке впадают в море. Река Эйвон, которая течет в основном через Уилтшир и Гэмпшир, впадает в  в Дорсете. Реки Акс и , которые главным образом протекают в графствах Девон и Сомерсет соответственно, берут начало в северо-западной части Дорсета. На юго-западе ряд малых рек, впадающих в море, протекают вдоль побережья графства; среди них можно выделить , , .

, некогда бывшая долиной реки, но затопленная из-за повышения уровня моря 6000 лет назад, в настоящее время является одной из крупнейших естественных гаваней в мире. Она очень мелкая в отдельных местах и содержит ряд островов, в частности Браунси — место рождения скаутского движения и одно из немногих сохранившихся мест обитания коренных рыжих белок Англии.

Побережье 

Большая часть побережья Дорсета относится к Юрскому побережью, входящему в список объектов Всемирного наследия и протянувшемуся на 155 километров между  в Дорсете и Эксмутом в Девоне. Побережье датируется мезозойской эрой, от триаса до мелового периода. На участке побережья, принадлежащем Дорсету, было найдено множество важных ископаемых, в том числе окаменелые деревья юрского периода и первый полный скелет ихтиозавра, обнаруженный около Лайм-Реджиса в 1811 году палеонтологом-любителем Мэри Эннинг. Также вдоль побережья графства расположено множество значимых природных объектов, в том числе бухты, природные арки и естественные меловые колонны.

Климат 
Тёплое лето и мягкая зима, характерные для графства, частично обусловлены его расположением на южном побережье Великобритании. Территория Дорсета меньше подвержена воздействию интенсивных ветров Атлантического океана, чем территории таких тёплых регионов Англии, как Корнуолл и Девон. Расположением графства на юго-западе Великобритании обусловлены более высокие зимние температуры, в среднем от 4,5 °C до 8,7 °C, чем в остальной части Соединенного Королевства. Также летние температуры Дорсета выше, чем соответствующие показатели Девона и Корнуолла. Средний максимум летних температур графства от 19,1 °C до 22,2 °C. Южное побережье Дорсета, графство Хэмпшир, Западный Суссекс, Восточный Суссекс и Кент являются наиболее солнечными регионами Великобритании, получая в среднем от полутора до двух тысяч солнечных часов в год. Среднегодовое количество осадков в данной местности колеблется от 741 мм до 1290 мм за год.

Административное деление 
В состав графства входят 6 административных районов и 2 унитарные единицы:

Официальные символы 

Современный флаг Дорсета, известный как Дорсетский Крест или Крест Святой Виты, был выбран 16 сентября 2008 года в ходе публичного голосования, организованного Советом Дорсета. Власти Борнмута и Пула отклонили приглашение к участию в голосовании. Тем не менее, Дорсетский Крест был объявлен победителем с результатом в 54 % от общего числа принявших участие в голосовании. Флаг впоследствии был зарегистрирован и добавлен в Регистр флагов Великобритании.

Победивший проект представляет собой прямоугольное полотнище золотого оттенка с отношением сторон 3:5. В центре расположен белый крест с красной каймой. Размеры креста совпадают с размерами полотнища. Все три цвета можно встретить в составе герба графства; красный и белый также используются из-за того, что они являются цветами английского флага. Золотой цвет является основным, так как имеет сразу несколько связанных с графством значений:
 символом Уэссекса, древнего англосаксонского королевства, центром которого когда-то был Дорсет, являлся золотой дракон;
 большую долю в сельском хозяйстве занимает выращивание рапса, пшеницы и ячменя, что делает поля золотыми;
 множество песчаных пляжей графства, особенно пляжи Уэймута и Борнмута;
 самая высокая точка побережья называется ;
 милиция и армия Дорсета используют золотой, красный и зелёный цвета.

В центре герба графства располагается щит, на котором изображено три льва и лилия внизу. Над щитом расположен замок в виде короны. С обеих сторон от щита стоят крылатые драконы, а внизу находится девиз графства: «WHO’S AFEAR’D». Герб был официально принят 21 февраля 1950 года.

Население 

По данным переписи населения Великобритании в 2011 году, население Дорсета составляло 744 тыс. человек. Эти данные включают в себя 412,9 тыс. жителей неметропольного графства (не включая Борнмут и Пул), 183,5 тыс. жителей Борнмута и 147,6 тыс. жителей Пула. В агломерации Юго-Восточный Дорсет, которая включает в себя Пул, Борнмут и Крайстчерч, проживает более 60 % населения; следующий по величине город — Уэймут. Остальную часть графства в основном составляют небольшие сельские поселения.

Среди населения Дорсета весьма высока доля пожилых людей, а доля молодёжи ниже средней по стране: 26,7 % населения графства достигли пенсионного возраста, в то время как среднее значение по Англии — 19,5 %; лиц моложе 15 лет всего 16,8 %, когда среднее по Англии — 18,7 %. Численность населения трудоспособного возраста (женщины в возрасте от 16 до 59 лет и мужчин в возрасте от 16 до 64) ниже, чем в среднем по стране. Средняя продолжительность жизни в графстве составляет 83,4 года для женщин и 79,3 года для мужчин. Это выгодно отличается от средних значений Великобритании: 81,6 года и 77,3 года соответственно. Около 97,93 % населения Дорсета составляют белые, 74,38 % населения являются христианами.

Дорсет имеет низкий уровень рождаемости — всего 9,1 человек на 1000 населения на 2010 год — по сравнению со средним по стране значением в 13,1 человек на 1000 населения. Также в графстве более высокий уровень смертности, чем среднее по стране: 11,6 смертей на 1000 населения против среднего значения в 8,9 на 1000 жителей. В 2010 году смертность превысила рождение в неметропольном графстве на 1028 человек, однако в период между 1991 и 2010 годами на этой территории иммиграция превышала эмиграцию, что способствовало общему росту населения на 12,2 %. Этот темп роста будет сохраняться; 12,7 % роста численности населения прогнозируется в период между 2008 и 2033 годами. В Борнмуте и Пуле та же ситуация — только приток населения извне помогает предотвращать сокращение его численности.

Политика 
Местное самоуправление Дорсета представлено  и двумя унитарными органами власти: городскими Советами Борнмута и Пула. Совет графства был образован  для управления административной единицей. После  Дорсет стал двухуровневым неметропольным графством, его границы были расширены на восток, присоединяя к территории города Борнмут и Крайстчерч. После пересмотра специальной комиссией статуса Борнмута и Пула в 1997 году оба города стали административно независимыми унитарными единицами, в то же время продолжая являться частью церемониального графства Дорсет. В настоящий момент неметропольное графство разделено на шесть районов: Уэймут и Портленд, Пёбек, Крайстчерч, Западный Дорсет, Северный Дорсет, Восточный Дорсет. Совет Дорсета контролируется Консервативной партией: после выборов в 2009 году в состав Совета входят 28 представителей Консервативной партии, 16 представителей Партии либеральных демократов и всего один беспартийный участник. Борнмут также контролируется Консервативной партией: совет насчитывает 46 её представителей, против трёх представителей Партии либеральных демократов, трёх представителей Лейбористской партии и двух беспартийных. Консерваторы потеряли абсолютное большинство в Пуле после местных выборов в 2011 году, однако впоследствии при их участии было сформировано Правительство меньшинства: 21 представитель Консервативной партии, 18 от Партии либеральных демократов и 3 представителя местной партии Пула.

Для представительства в парламенте Дорсет разделён на восемь избирательных округов. В 2010 году на парламентских выборах в Великобритании Консервативная партия стала лидером, укрепив тем самым свои позиции. Избирательные округа Борнмута и Пула традиционно являются консервативными и представлены в парламенте членами Консервативной партии.

Экономика 
В 2003 году валовый продукт неметропольного графства составил 4,673 млрд. фунтов, а у унитарных единиц — 4,705 млрд фунтов. При этом доля первичного сектора экономики составила всего 2,03 %, вторичного — 22,44 %, а основной вклад остался за сферой услуг — 75,53 %. Средний показатель валового продукта для 16 регионов юго-западной Англии за тот же период составил 4,693 млрд фунтов.

В прошлом основной вклад в экономику Дорсета вносило сельское хозяйство, поэтому графство являлось крупным работодателем. Однако, начиная с середины XIX века, значительная механизация сельскохозяйственной отрасли существенно сократила требуемое число работников. В то же время сельское хозяйство со временем становилось всё менее выгодным делом, и его доля в экономике графства постепенно снижалась. В период между 1995 и 2003 годами валовый продукт первичного сектора экономики Дорсета (в основном сельское хозяйство, рыболовство и разработка карьеров) снизился с 229 млн фунтов до 188 млн фунтов (с 7,1 % до 4,0 % в процентном соотношении).

В 2010 году в сельском хозяйстве использовалось 1968 км2 земли, против 1986 км2 в 1989 году. В целом с 1989 года по 2010 год это значение находилось в диапазоне 1894 км2 — 2088 км2. За этот период площади лугов возросли с 798 км2 до 817 км2, в то же время объём пахотных земель снизился с 992,5 км2 в 1989 году до 948,1 км2 в 2010 году. Количество домашней птицы, наиболее распространённой в животноводстве графства, также изменилось с 1,771 млн в 1989 году до 1,829 млн в 2010 году. Количество овец, снизилось в это же время с 252,2 тысяч до 178,1 тысяч. Поголовье крупного рогатого скота также значительно сократилось с 240,4 тысяч до 178,9 тысяч.

В 2009 году в графстве дислоцировалось 2340 военнослужащих, включая Королевский бронетанковый корпус в Бовингтоне, Королевский корпус связи и Королевскую морскую пехоту в Пуле. Военное присутствие оказывает двойственное влияние на местную экономику. С одной стороны оно приносит дополнительные рабочие места для гражданского населения, а с другой, в отдельных случаях, негативно воздействует на туристический бизнес, особенно когда популярные туристические области объявляются закрытыми в связи с проведением военных манёвров. Однако в целом вклад в экономику региона положительный, в частности проект по переносу  в Южный Уэльс грозит для Дорсета потерями в валовом продукте до 74 млн фунтов стерлингов.

Среди других крупных работодателей графства такие, как оборонная компания BAE Systems, производитель яхт , финансовый конгломерат JPMorgan Chase, промышленная компания  и . Три крупных порта Дорсета: Пул, Уэймут и Портленд, а также меньшие по размерам гавани Крайстчерч, Суонедж, Лайм-Реджис, Верихэм и Вест-Бэй обеспечивают значительный объём международной торговли и туризма. Около 230 рыболовных судов, которые в основном ловят крабов и омаров, базируются в портах графства. Когда недалеко от Уэймута и Портленда было решено проводить состязания в парусных видах спорта (в рамках летних Олимпийских игр 2012 года), акватория получила значительные инвестиции в инфраструктуру.

Туризм в графстве Дорсет постепенно набирал обороты, начиная с конца XVIII века, и в настоящее время он преобладает над промышленностью. По некоторым оценкам, в сфере туризма Дорсета работает около сорока тысяч человек. Около 3,2 млн британских и 0,33 млн иностранных туристов посетили графство в 2008 году, проведя в общей сложности в Дорсете более 15-ти млн дней. Суммарная прибыль только от туризма составила 1,458 млрд. фунтов стерлингов. Около 56 % туристов приходится на города графства, 27 % на побережье и 17 % на оставшуюся сельскую местность. Опрос, проведённый в 1997 году, выявил, что регион привлекает такое количество туристов в основном своим побережьем и красивыми сельскими пейзажами.

На долю производственной отрасли Дорсета приходится всего около 10 % от общего числа рабочих мест. Это немного выше среднего значения для Великобритании и в то же время ниже среднего по юго-западной Англии.

Транспорт 
Две основные железные дороги связывают Дорсет с Лондоном.  проходит на севере графства через Гиллингем и . Протянувшись от вокзала Ватерлоо в Лондоне до станции  в Девоне, данная дорога используется жителями западных районов Дорсета. Вторая линия, , проходит через южные части Борнмута, Пула, Дорчестера и заканчивается в Уэймуте. Помимо главных линий есть ещё  и .

Графство Дорсет является одним из самых маленьких графств в Англии, поэтому на его территории нет ни одной автострады. В Дорсете всего три крупных магистрали: ,  и . А303, соединяющая Юго-Западную Англию с Лондоном с помощью автострады М3, проходит на северо-западе графства. А35, пересекающая Дорсет с запада на восток, протянулась от Хонитена на востоке Девона через Бридпорт, Дорчестер, Пул и Борнмут до города Саутгемптон в Хэмпшире. А31 проходит на востоке, также заканчивается в Хэмпшире. Среди оставшихся дорог можно выделить A338, A354, A37 и A350.

В графстве расположены два пассажирских порта и один международный аэропорт. В порту Пула работают 2 паромные организации: Brittany Ferries и Condor Ferries. Brittany Ferries предоставляет паромную переправу в Шербур-Октевиль, портовый город на северо-западе Франции. Condor Ferries производит сезонные переправы на Нормандские острова и в Сен-Мало, французский порт. Помимо этого Condor Ferries обеспечивает круглогодичные перевозки из Уэймута на острова Гернси, Джерси и в порт Сен-Мало. После проведения дноуглубительных работ, Пул, также как и Портленд, способен принимать круизные лайнеры. Аэропорт Борнмута, расположенный в шести километрах от города, работает в 36-ти направлениях и обслуживает около 600 000 пассажиров в год.

На территории графства работают 14 коммерческих автобусных перевозчиков. Компания  имеет широкую транспортную сеть в Дорсете с частыми рейсами в крупных городах и ограниченным количеством в сельской местности. Компания  обслуживает Уэймут и Бридпорт, включая регулярный маршрут вдоль трассы A35 из Уэймута в Эксминстер, который помогает компенсировать недостающие железные дороги, а также маршрут вдоль Юрского побережья, один из самых длинных в Великобритании.

Культура и общество

Театры и концертные залы 
Дорсет на протяжении почти всей своей истории был сельскохозяйственным графством. Это послужило причиной низкой средней плотности населения. Как результат, в отличие от регионов с большей плотностью населения, графство не располагает значительным количеством крупных культурных учреждений. Основными концертными и театральными площадками графства являются арт-центр , , театр , , . Значительный вклад в культурную составляющую жизни вносит Борнмутский симфонический оркестр, который был основан в 1893 году. Оркестр даёт более 130 концертов на территории всей южной Англии каждый год.

Музеи и художественные галереи 
В Дорсете работает более тридцати различных специализированных музеев. , расположенный в Дорчестере, был основан в 1846 году и содержит обширную коллекцию экспонатов, охватывающих историю графства. В собрании Музея танков в Бовингтоне более 300 танков и бронемашин из 30 стран. Музей является крупнейшим в Дорсете, его коллекция имеет статус объекта национального значения. Среди других музеев можно выделить  в Дорчестере, арт-галерею и музей «» в Борнмуте,  в Чармоуте, , .

Библиотеки 
На территории Дорсета расположено 33 библиотеки: 26 под управлением Совета графства и 7 местных. В основном все библиотеки работают 5-6 дней в неделю первую или вторую половину дня. Центральная библиотека Дорчестера предлагает широкий спектр услуг: книги для молодежи и взрослых, художественные фильмы и музыку, справочно-информационные службы, доступ в Интернет.

Архитектура, парки и заповедники 
В графстве 190 заповедников, более 1500 археологических памятников, более 30 зарегистрированных парков и садов, а также 12850 исторических и архитектурных . Среди перечисленных выше: Замок Лалворт, усадебный дом, стилизованный под средневековый замок; , прибрежный форт, построенный по заказу Генриха VIII; Корф, замок с более чем тысячелетней историей; , усадьба Тюдоров; , величественное строение и бывший цистерцианский монастырь; , одна из самых маленьких в Англии.

Фестивали 
В Дорсете проходит ряд ежегодных фестивалей, ярмарок и других мероприятий, включая , одну из крупнейших ярмарок своего класса в Европе, а также , бесплатное воздушное шоу, которое в 2009 году привлекло около 1,3 миллиона посетителей. Кроме того можно выделить «Дух моря» — морской фестиваль, проходящий в Уэймуте и Портленде. Впервые появившийся в 2008 году, фестиваль предлагает ряд спортивных и культурных мероприятий, а также выступление местных артистов. Специальное шоу «Dorset County Show», которое впервые было проведено в 1841 году, представляет собой праздник сельского хозяйства графства. Двухдневное мероприятие демонстрирует местные продукты и домашний скот, оно привлекает около 55 000 человек. Помимо небольших мероприятий Дорсет проводит несколько больших музыкальных фестивалей, таких как «», Endorse It In Dorset, «», «».

Спорт 
Единственный клуб Дорсета, «Борнмут», выступает в Премьер-лиге, первой по уровню в системе английских футбольных лиг. Среди  можно выделить «Дорчестер Таун», выступающий в Южной Конференции, шестом по значимости футбольном турнире Англии, а также клуб «Уэймут», который играет в седьмом дивизионе. , базирующаяся на территории  в Борнмуте, выступает в .  регулярно проводятся собачьи бега, кроме того он является домашним стадионом для команды трековых мотогонщиков «». Побережье графства известно благодаря водным видам спорта, распространённым в заливах Уэймута и Пула, а также гаванях Пула и Портленда. Гавань Портленда была готова к Олимпийским играм 2012 года уже к 2009 году и использовалась в это время для различных международных соревнований.

Литература 
Дорсет известен в области литературы как родина писателя и поэта Томаса Харди. Множество  описывают реальные места на территории графства. В настоящий момент коттедж сэра Харди и его дом в Дорчестере находятся в ведении Национального фонда Великобритании. Целый ряд авторов, некогда посетивших графство и написавших за время пребывания здесь несколько значимых произведений, называют Дорсет своей родиной. В частности среди них Дуглас Адамс, Джон Ле Карре, Том Шарп, Джон Роберт Фаулз, Теодор Фрэнсис Поуис. Поэт и писатель XIX века Уильям Барнс, родившийся в небольшой деревне , написал множество стихов на своем родном диалекте Западной Англии. Сформировавшийся из древних скандинавского и саксонского языков, этот диалект был весьма распространён, однако в настоящий момент вышел из употребления.

Религия 

В отличие от всех соседних графств в Дорсете нет собственного кафедрального собора. Более 95 % графства входит в состав епархии Солсбери англиканской церкви. Небольшой участок на западе подпадает под ; кроме того на востоке Крайстчерч и часть Борнмута относятся к . Епархия Плимута включает в себя большую часть Дорсета, за исключением Крайстчерча и части Борнмута, которые принадлежат епархии Портсмута. В Дорсете мало храмов других конфессий, помимо христианства. В 2008 году в Бландфорд-Форум был построен индуистский храм, также в Борнмуте, который имеет более высокий процент еврейского населения, чем в среднем по стране, располагаются две синагоги.

Христианство было введено в Дорсете римлянами и утвердилось в графстве в его саксонский период. До нашего времени сохранилось несколько саксонских церквей, однако наиболее сохранившейся является церковь Святого Мартина в Варехэме, построенная ещё в начале XI века. Наиболее распространёнными в графстве Дорсет являются средневековые церкви, большинство из которых были построены в XV веке и относятся к  стилю. , одно из крупнейших в графстве, известно своими широкими сводами, возведёнными во время его восстановления в XV веке. Основанное в 705 году н. э. Альдхельмом аббатство, содержало епископскую кафедру и имело статус кафедрального собора до 1075 года, когда епархия была передана в Олд-Сарум. Особенностями приходской церкви  являются библиотека книг на цепях, а также астрономические часы XIV века.  в деревне  является единственной церковью в стране, помимо Вестминстерского аббатства, в которой хранятся мощи святого.

Монастыри действовали в Дорсете до XVI века, однако практически все прекратили своё существование после Тюдоровской секуляризации. Последовавшая Реформация, а также политические и религиозные потрясения, в значительной степени сдерживали строительство новых церквей до XVIII века. Яркими примерами сооружений ранней георгианской архитектуры являются церковь Святых Петра и Павла в Бландфорд-Форум и  на острове Портленд. С конца XVIII века архитектура церквей в графстве Дорсет тяготела к неоготическому стилю. Заметным исключением из этой тенденции является Церковь Святой Марии в 9-ти милях к востоку от Дорчестера — первая римско-католическая церковь, построенная в Англии после Реформации. Георг III дал разрешение на возведение здания при условии, что оно будет больше похоже на мавзолей, чем на церковь. Постройка была завершена в 1789 году. В Борнмуте находится несколько церквей XIX века, включая Церковь Святого Петра и Церковь Святого Стефана. Церковь Святого Дунстана в Пуле является одной из небольшого количества церквей XX века в графстве. Это один из последних образцов неовизантийского стиля. Церковь Святых Николая и Магнуса в Мортоне известна своими сложными гравированными стеклянными окнами. Она сильно пострадала от немецкой бомбы в 1940 году, впоследствии подверглась обширной реконструкции.

Образование 

Ответственность за школьное образование в графстве разделена между тремя : Советом графства Дорсет, вклад которого наиболее значителен, а также унитарными властями Борнмута и Пула. Наиболее распространена двухуровневая система образования, при которой ученики посещают сначала начальную школу, потом среднюю. Однако в Дорчестере, Ферндауне, Уимборне и Пурбеке имеет место  (начальная, средняя и высшая школы). Ожидается переход Пурбека на двухуровневую систему в 2013 году из-за недостаточного числа учеников. Пул и Борнмут, помимо прочего, выделяются тем, что поддерживают раздельное обучение в гимназиях, распределение в которые производится на основе . Некоторые из школ округа имеют статус академий, самоуправляемых государственных школ, не зависящих от местных органов образования и поддерживаемых непосредственно Министерством образования Великобритании.

Кроме государственных школ в графстве существует ряд частных. Многие из них являются школами-интернатами. Например, можно выделить школу , основанную в XIX веке;  в Шафтсбери; школу для мальчиков в Шернборне, основанную в XVI веке.

В четырёх из пяти крупнейших городов графства есть учреждения высшего образования. Среди них ряд колледжей: ,  в Дорчестере, , один из крупнейших в Великобритании. Также на территории графства, в центре юго-восточной агломерации, расположены два университета: , в котором обучается более 17 000 студентов, и , насчитывающий около 3500 учащихся и основанный больше 100 лет назад.

Примечания 
Комментарии

Использованная литература и источники

Литература

Ссылки 
 
 

 
Графства Англии